Poncitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Poncitlán, Poncitlán, ort, Jalisco, 
 Poncitlán, Atoyac, ort, Jalisco, 
 Poncitlán (kommun), Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar